Gucci – włoski dom mody założony przez Guccio Gucci
 Gucci – polski herb szlachecki pochodzenia florenckiego

 Osoby posługujące się nazwiskiem Gucci
 Mateo Gucci – budowniczy i kamieniarz pochodzenia włoskiego
 Santi Gucci – architekt i rzeźbiarz pochodzenia włoskiego działający w Polsce
 Guccio Gucci – założyciel włoskiego domu mody Gucci

Zobacz też